Flughafen Portland hat die Bedeutungen

Flughafen Portland (Oregon) (Portland International Airport).

Flughafen Portland (Maine) (Portland International Jetport).